Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу G попали сборные  следующих стран: Россия, Швеция, Австрия, Черногория, Молдавия, Лихтенштейн. Матчи в группе G прошли с 8 сентября 2014 года по 12 октября 2015 года.

Сборные Австрии и России вышли в финальную часть чемпионата как команды, занявшие первое и второе места соответственно. Сборная Швеции, занявшая третье место в группе, выиграла в стыковых матчах, которые прошли в ноябре 2015 года, и также вышла в финальную часть.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 15 ноября 2014 года и 27 марта 2015 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Бомбардиры 

8 голов
  Артём Дзюба (1 пен.)
  Златан Ибрагимович (1 пен.)
7 голов
  Марк Янко

3 гола
  Давид Алаба (2 пен.)
  Марко Арнаутович
  Александр Кокорин (2 пен.)
  Эркан Зенгин

2 гола
  Рубин Окоти
  Маркус Берг
  Мирко Вучинич

1 гол

  Мартин Харник
  Златко Юнузович
  Франц Бургмайер
  Сандро Визер
  Георге Богю
  Александр Дедов (1 пен.)
  Александр Епуряну
  Алан Дзагоев
  Сергей Игнашевич
  Дмитрий Комбаров (1 пен.)
  Олег Кузьмин
  Фёдор Смолов
  Стеван Йоветич (1 пен.)
  Жарко Томашевич
  Деян Дамьянович
  Джимми Дурмаз
  Ола Тойвонен

1 автогол
  Франц Бургмайер (в матче с командой России)
  Мартин Бюхель (в матче с командой России)

Дисциплина 
Игрок автоматически дисквалифицируется на следующий матч игры при следующих нарушениях:
 Получение красной карточки (продление действия красной карточки возможно при серьёзных нарушениях).
 Получение трёх жёлтых карточек в трёх различных матчах, а также после пятой и любой последующей жёлтой карточки (при этом действие жёлтой карточки может распространяться на матчи плей-офф, но не распространяется на финальные матчи и любые другие будущие международные матчи).
Следующие игроки были дисквалифицированы за дисциплинарные нарушения в следующих отборочных матчах:

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир